Halia bezeichnet mit Namen:

 in der griechischen Mythologie 
 Halia, eine Schwester der Telchinen, die als Leukothea vergöttlicht wurde
 eine der Nereiden, d. h. in eine der 50 Töchter des Nereus und der Doris
 die Halia (Fest), ein jährlich stattfindendes Fest im antiken Rhodos
 Halia (Fluss), einen Fluss in Indien
 Halia (Sprache), eine Sprache in Bougainville
 Titularbistum Halia